Моисе́й Серге́евич Адже́мов (25 января 1878—31 мая 1953, Нью-Йорк) — российский политик, член Конституционно-демократической партии.

Биография 

Моисей Аджемов родился 25 января 1878 года в Нахичевани-на-Дону. По национальности армянин, являлся прихожанином Армянской апостольской церкви. Учился в нахичеванской духовной семинарии, затем в гимназии в Ростове-на-Дону и Лазаревском институте восточных языков, окончил его в 1897 году. В 1903 году окончил медицинский факультет Московского университета, в 1904 году сдал экстерном экзамены на юридическом факультете Московского университета. Был оставлен для приготовления по кафедре уголовного права и судопроизводства в Московском университете, одновременно числился помощником присяжного поверенного при Московской судебной палате. В качестве младшего врача подвижного госпиталя Красного Креста принимал участие в русско-японской войне 1904—1905.

C 1906 года — член ЦК Конституционно-демократической партии. В 1906 году был избран членом государственной думы второго созыва от Ростова-на-Дону. В 1907 году избран в Думу третьего созыва от области Войска Донского. Член бюджетной, судебной комиссий и комиссий по запросам и о неприкосновенности личности.

После Февральской революции 1917 года комиссар Временного правительства в Министерстве юстиции. Член созданных в марте Юридического совещания и Особого совещания по выработке закона о выборах в Учредительное Собрание.

После Октябрьской революции эмигрировал во Францию. Занимался юридической практикой в Париже, а также посреднической деятельностью в коммерческих и финансовых предприятиях. В качестве доверенного лица нефтяных магнатов Манташевых продал их нефтяные промыслы в Баку англичанам.

В начале 1919 — кадетский эмиссар в Париже. В 1919 принимал участие в переговорах с финским правительством, убеждая, что «белая Россия» признает независимость Финляндии. Весной 1920 — он участвует в кадетском слёте в Париже, где решался вопрос об отношении к Врангелю.

Семья 
 Жена — Эвелина Осиповна Аджемова, урождённая Стеффенс (1884 — 27.05.1963, Париж), выпускница Московской консерватории, оперная певица, в первом браке Тарасова, овдовев, вторым браком за М. С. Аджемовым.
Дочь — Сирен Моисеевна (12.06.1922, Париж — 23.1.2005, Венеция), балерина, снималась в фильме Леона Мато "Танцовщица из Марракеша".

Труды 
 Обычное право в связи с реформой местного суда. 1910

Примечания

Литература 
 Государственная дума Российской империи, 1906—1917 : Энциклопедия. Москва : Российская политическая энциклопедия, 2008. С. 9—10. ISBN 978-5-8243-1031-3.
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910.

Кадеты
Участники Русско-японской войны (Россия)
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Русские эмигранты первой волны во Франции
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Адвокаты Российской империи
Адвокаты по алфавиту
Выпускники медицинского факультета Московского университета